Nakamura – dzielnica Nagoi

Nakamura – japońskie nazwisko
 Aiko Nakamura (ur. 1983) – tenisistka
 Akimasa Nakamura (ur. 1961) – astronom
 Aleksy Nakamura (1561–1619) – męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Asumiko Nakamura (ur. 1979) – mangaka
 Ayumi Nakamura (ur. 1990) – siatkarka
 Chie Nakamura (ur. 1978) – seiyū
 Daiki Nakamura (ur. 1962) – seiyū
 Daisuke Nakamura (ur. 1980) – zawodnik MMA
 Hikaru Nakamura (ur. 1984) – mangaka
 Hikaru Nakamura (ur. 1987) – szachista
 Hiroko Nakamura (1944–2016) – pianistka, laureatka VII Konkursu Chopinowskiego
 Kazuhiro Nakamura (ur. 1979) – judoka i zawodnik MMA
 Kazuhiro Nakamura (ur. 1980) – skoczek narciarski
 Kazuyoshi Nakamura (ur. 1955) – piłkarz
 Keita Nakamura (ur. 1984) – zawodnik MMA
 Kengo Nakamura (ur. 1980) – piłkarz
 Kuniwo Nakamura (ur. 1943) – prezydent Palau (1993–2001)
 Marina Nakamura (ur. 1987) – piosenkarka
 Misato Nakamura (ur. 1989) – judoczka
 Mizuki Nakamura (ur. 1996) – lekkoatletka
 Naoki Nakamura (ur. 1996) – skoczek narciarski
 Naoshi Nakamura (ur. 1979) – piłkarz
 Reiko Nakamura (ur. 1982) – pływaczka
 Nakamura Shidō II (ur. 1972) – aktor
 Shinsuke Nakamura (ur. 1980) – wrestler i były zawodnik MMA
 Shūji Nakamura (ur. 1954) – fizyk, laureat Nagrody Nobla w 2014
 Shungiku Nakamura (ur. 1980) – mangaka
 Shunsuke Nakamura (ur. 1978) – piłkarz
 Tadashi Nakamura (ur. 1942) – karateka, twórca stylu seidō-juku
 Tadashi Nakamura (ur. 1971) – piłkarz
 Taizaburō Nakamura (1911–2003) – mistrz kenjutsu
 Tempei Nakamura (ur. 1980) – pianista i kompozytor
 Yūichi Nakamura (ur. 1980) – seiyū

Inne
 (4219) Nakamura – planetoida
 Choroba Oguchiego (objaw Mizuo-Nakamury)